Le Sungri-5000 était un camion produit depuis 2003. Il s'agit d'une version plus robuste du camion Sungri 58KA. Il est produit par l'usine de Sungri Motor Plant. Environ 30 000 unités du véhicule ont été produites et vendues, ce qui est plus que celles du camion Sungri-58KA d'origine. Le véhicule partage son moteur avec le camion GAZ-3309. En 2015, environ 35 unités de ce véhicule ont été exportées vers la Chine sous le nom d'Ermitos Zemlyak.

Le camion a une très bonne capacité de cross-country qui est fournie par ses essieux et sa suspension qui proviennent du camion Sungri-58 d'origine. Le camion a des composants de châssis qui sont copiés sur ceux du Jeep CJ après que 5 véhicules aient été illégalement introduits en Corée du Nord. Le véhicule a reçu un moteur modernisé quelques mois après sa sortie. On prétend que le véhicule peut faire jusqu'à 1000 hrp.

Versions 
 Sungri-5000: version normale. Produit depuis 2003. Actuellement, environ 28 000 unités du véhicule ont été produites et vendues.
 Sungri-5006: version avec moteur modernisé. Produit depuis 2015. Actuellement, environ 399 unités du véhicule ont été produites et vendues.
 Sungri-5015: version avec carrosserie fourgon. Produit depuis 2019. Actuellement, environ 28 unités de ce véhicule ont été produites et vendues.
 Sungri-5039: version sans portes, produite depuis 2015. Actuellement, environ 200 unités de ce véhicule ont été produites et vendues.
 Sungri-5098: version sans calandre, produite depuis 2019, actuellement environ 800 unités de ce véhicule ont été produites et vendues.

Références

Liens externes 
 Sungri Trucks
 Sungri-5000 truck photos

Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Automobile des années 2020